Cercle steht für:
 Cercle (Theater), Sitzplatzkategorie in österreichischen Theatern
 Cercle (Verwaltungseinheit), Teil der Verwaltungsgliederung Malis
 Cercle, Roman (2007) von Yannick Haenel
 Le Cercle, deutscher Titel Kindertotenlied, Thriller (2012/2014) von Bernard Minier
 Le Cercle, deutscher Titel Der Kreis, Schweizer Zeitschrift, siehe Der Kreis (Homosexuellenzeitschrift)

Siehe auch:

 Cercles
 Circle
 Kreis (Begriffsklärung)
 The Ring